Beaume steht für:
 Beaume (Ardèche), ein Fluss in Frankreich, Département Ardèche
 Beaume (Loire), ein Fluss in Frankreich, Département Haute-Loire, Nebenfluss der Loire
 ehemaliger Namen des heutigen Klosters Saint-Romain-de-Roche in Pratz, Frankreich

Beaume ist der Name folgender Personen:
 Émile Beaume (1888–1967), französischer Maler
 Joseph Beaume (1796–1885), französischer Maler

Beaume ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Beaumé, Gemeinde im Département Aisne
 La Beaume (Solignac), ein Weiler in der Gemeinde Solignac-sur-Loire
 La Beaume, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 La Haute-Beaume, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Labeaume, Gemeinde im Département Ardèche
 Beaumes-de-Venise, Gemeinde im Département Vaucluse

Siehe auch:
 Baume